Die Knoll Open 2015 waren ein Damen-Tennisturnier der ITF in Bad Saulgau. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 3. bis 9. August 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Bad Saulgau